Niemcy:
 Moorburg – dzielnica Hamburga
 Moorburg – dzielnica Westerstede

Inne:
 Moorburg – elektrownie